Velika nagrada Italije 2021 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. septembra 2021 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Daniel Ricciardo, drugo mesto je osvojil Lando Norris, oba McLaren-Mercedes, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Mercedes. Dvojna zmaga McLarna je bila prva po Veliki nagradi Kanade 2010, ko sta pri moštvu nastopala Lewis Hamilton in Jenson Button.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:20,685
|1:20,032
|1:19,555
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:20,543
|1:19,936
|1:19,651
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:21,035
|1:20,229
|1:19,966
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:20,916
|1:20,059
|1:19,989
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:21,292
|1:20,435
|1:19,995
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:21,440
|1:20,556
|1:20,260
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:21,118
|1:20,750
|1:20,462
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:21,219
|1:20,767
|1:20,510
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:21,308
|1:20,882
|1:20,611
| align="center"|9
|-
! scope="row" |10
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:21,197
|1:20,726
|1:20,808
| align="center"|10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:21,394
|1:20,913
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:21,415
|1:21,020
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center"|12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:21,487
|1:21,069
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:21,500
|1:21,103
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:21,890
|1:21,392
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:21,925
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:21,973
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
|align="center"|47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:22,248
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |88
| data-sort-value="kub" | Robert Kubica
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:22,530
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:22,716
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Kvalifikacijska dirka 

! K. št. m.
|-
!1
| align="center" |77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|18
|27:54,078
|align="center" |1
|align="center" |3
|align="center" |19
|-
!2
| align="center" |33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|18
|+2,325
|align="center" |3
|align="center" |2
|align="center" |1
|-
!3
| align="center" |3
| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|18
|+14,534
|align="center" |5
|align="center" |1
|align="center" |2
|-
!4
| align="center" |4
| Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|18
|+18,835
|align="center" |4
|
|align="center" |3
|-
!5
| align="center" |44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|18
|+20,011
|align="center" |2
|
|align="center" |4
|-
!6
| align="center" |16
| Charles Leclerc
|Ferrari
|18
|+23,442
|align="center" |8
|
|align="center" |5
|-
!7
| align="center" |55
| Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|18
|+27,952
|align="center" |7
|
|align="center" |6
|-
!8
| align="center" |99
|
|
|18
|+31,089
|align="center" |10
|
|align="center" |7
|-
!9
| align="center" |11
| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|18
|+31,680
|align="center" |9
|
|align="center" |8
|-
!10
| align="center" |18
| Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|18
|+38,671
|align="center" |12
|
|align="center" |9
|-
!11
| align="center" |14
| Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|18
|+39,795
|align="center" |13
|
|align="center" |10
|-
!12
| align="center" |5
| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|18
|+41,177
|align="center" |11
|
|align="center" |11
|-
!13
| align="center" |31
| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|18
|+43,373
|align="center" |14
|
|align="center" |12
|-
!14
| align="center" |6
| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|18
|+45,977
|align="center" |16
|
|align="center" |13
|-
!15
| align="center" |63
| George Russell
|Williams-Mercedes
|18
|+46,821
|align="center" |15
|
|align="center" |14
|-
!16
| align="center" |22
| Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|18
| +49,977
|align="center" |17
|
|align="center" |15
|-
!17
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|18
| +1:02,599
|align="center" |20
|
|align="center" |16
|-
!18
| align="center" |88
| Robert Kubica
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|18
|+1:05,096
|align="center" |19
|
|align="center" |17
|-
!align="center" |19
| align="center" |47
| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|18
| +1:06,154
|align="center" |18
|
|align="center" |18
|-
!Ret
|align="center" |10
| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|0
|Trčenje
|align="center" |6
|
|align="center" |
|-
! colspan=9|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|style="text-align:center"|3
| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|53
|1:21:54,365
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|26
|-
!2
|style="text-align:center"|4
| Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|53
|+1,747
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|18
|-
!3
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
|+4,921
|style="text-align:center"|19
|style="text-align:center"|15
|-
!4
|style="text-align:center"|16
| Charles Leclerc
|Ferrari
|53
|+7,309
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|12
|-
!5
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +8,723
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|10
|-
!6
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|53
|+10,535
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|8
|-
!7
|style="text-align:center"|18
| Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|53
|+15,804
|style="text-align:center"|9
|style="text-align:center"|6
|-
!8
|style="text-align:center"|14
| Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|53
|+17,201
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|4
|-
!9
|style="text-align:center"|63
| George Russell
|Williams-Mercedes
|53
| +19,742
|style="text-align:center"|14
|style="text-align:center"|2
|-
!10
|style="text-align:center"|31
| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|53
|+20,868
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|1
|-
!11
|style="text-align:center"|6
| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|53
|+23,743
|style="text-align:center"|13
|
|-
!12
|style="text-align:center"|5
| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|53
|+24,621
|style="text-align:center"|11
|
|-
!13
|style="text-align:center"|99
|
|
|53
| +27,216
|style="text-align:center"|7
|
|-
!14
|style="text-align:center"|88
| Robert Kubica
|
|53
| +29,769
|style="text-align:center"|17
|
|-
!15
|style="text-align:center"|47
| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|53
| +51,088
|style="text-align:center"|18
|
|-
!Ods
|style="text-align:center"|9
| Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|41
|Motor
|style="text-align:center"|16
|
|-
!Ods
|style="text-align:center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|25
|Trčenje
|style="text-align:center"|4
|
|-
!Ods
|style="text-align:center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|25
|Trčenje
|style="text-align:center"|1
|
|-
!Ods
|style="text-align:center"|10
| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|3
|Vzmetenje
|style="text-align:center"|
|
|-
!data-sort-value="20"|DNS
|style="text-align:center"|22
|data-sort-value="tsu"| Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|0
|Zavore
|style="text-align:center" data-sort-value="21"|—
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2021